Черногорская Герцегови́на (), также известная как Старая Герцеговина () — земли Черногории, входившие в состав Герцеговины в XV—XIX веках.

В XV веке вместе с Верхней Зетой входила во владения герцога Стефана Косача, от которого произошло наименование Герцеговины. До 1878 года вместе с остальной Герцеговиной входила в состав Боснийского пашалыка. Восточные земли Герцеговины вошли в состав Черногории в три этапа: в 1860 году, по решению Берлинского конгресса в 1878 году и по итогам Второй Балканской войны в 1913 году.

Крупнейший город — Никшич. Население области составляют в основном сербы и черногорцы, исповедующие православие и говорящие на екавском наречии сербского языка.

Ссылки 
 Карта Старой Герцеговины

История Черногории poreklo.rs
Исторические области Черногории